Livermore (Califòrnia).
 Livermore (Iowa).
 Livermore (Kentucky).
 Livermore (Maine).